Симони — назва окремих сіл Білорусі та України.

 Симони — Білорусь, Мінська область, Мядельський район.
 Симони — Україна, Житомирська область, Звягельський район.